— род вымерших муравьёв (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Распространение 
Европа.

Описание 
Обнаружены в балтийском янтаре. Возраст находки около 34—43 млн лет (эоцен). Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний чётко отделён от брюшка).

Систематика 
Систематическое положение рода определялось в трибах Formicoxenini и Crematogastrini.
 †
 †

Примечания

Литература

Ссылки 
 

†
†
Вымершие муравьи
Насекомые эоцена
Инклюзы саксонского янтаря
Инклюзы балтийского янтаря из Польши
Инклюзы балтийского янтаря из России
Таксоны, описанные Густавом Майром